T31, oder T 31 steht für:
 T31, 2007 bis 2014 gefertigte 2. Generation des Nissan X-Trail
 T 31 (Schiff, 1943), ein Flottentorpedoboot 1939 der Kriegsmarine
 Elsaß-Lothringische T 31, Schmalspurlokomotive
 General Electric T31, das erste US-amerikanische Turboprop-Triebwerk 1945
 Preußische T 31, Schmalspurlokomotive
 Tatra 31, 1926 bis gefertigtes 6-Zylinder-Modell des Autoherstellers Tatra

T-31 steht für:
 General Electric T-31, US-Turboprop-Triebwerk

Abkürzung